Међуше могу да буду:

 Горње Међуше, насеље у општини Источни Стари Град, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Доње Међуше, насеље у општини Источни Стари Град, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ